

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Borsukowizna – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Michałowo
 Borsukowizna – kolonia wsi Nowa Świdziałówka w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Krynki